Брягово — название населённых пунктов в Болгарии:

 Брягово — село в Пловдивской области.
 Брягово — село в Хасковской области.